Будённый — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области России, в составе Чернореченского сельского поселения.

География 
На хуторе имеются три улицы: Буденного, Любимовская и Петровская.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Киквидзенского района